Hulpverleningszone Westkust  is een van de 35 Belgische en een van de vijf West-Vlaamse hulpverleningszones. De zone verzorgt vanuit 4 posten en 1 voorpost de brandweerzorg en het grootste deel van de ambulancehulpverlening in de Westkust in West-Vlaanderen.

Beschermingsgebied 
Het beschermingsgebied van Hulpverleningszone Westkust beslaat 174,51 km² en omvat 4 gemeenten die gezamenlijk een bevolking van ongeveer 64.000 inwoners vertegenwoordigen. Hulpverleningszone Westkust grenst tevens aan Hulpverleningszone Zone 1, Brandweer Westhoek en aan Frankrijk. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de 4 gemeenten en hun kenmerken:

Posten 

- De Panne

- Koksijde (voorpost Oostduinkerke)

- Middelkerke

- Nieuwpoort

- Oostduinkerke

Brandweerkorps
Westhoek
West-Vlaanderen